Mgławica Pierścień (M57) – mgławica planetarna w gwiazdozbiorze Lutni
 Zastava M57 – jugosłowiański pistolet samopowtarzalny, zmodernizowana wersja pistoletu TT
 AN-M57 – amerykańska bomba lotnicza
 M57 ATMDS – amerykański ustawiacz min